Bimeria är ett släkte av nässeldjur. Bimeria ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Bimeria